Waldo Ballivián bezeichnet in Bolivien:

 Waldo Ballivián Soria-Galvarro, Adjutant von Präsident Gualberto Villarroel (ermordet 1946)
 Municipio Waldo Ballivián, Landkreis in der Provinz Pacajes im Departamento La Paz
 Waldo Ballivián (Kalli Pampa), Ort im Municipio San Pedro de Curahuara im Departamento La Paz
 Kanton Waldo Ballivián, Cantón im Municipio San Pedro de Curahuara im Departamento La Paz